Чемпіонат Уельсу з футболу 2016—2017 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном став Нью-Сейнтс.

Клуби

Учасники та стадіони

Перший раунд

Підсумкова таблиця 

 
 
  

 
 

 

 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 
 
  

Примітки: 
1. Клуб Бала Таун взяла участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Уельсу з футболу 2016—2017.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

 

 
 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Бомбардири

Плей-оф для участі у Лізі Європи УЄФА 2017—2018

Півфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 травня 2017

|}

Фінал 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 травня 2017

|}

Посилання 
 Офіційний сайт прем'єр-ліги
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2016—2017
Уельс
Уельс